Världsmästerskapet i bandy för herrar 2012 var det 32:a världsmästerskapet i bandy för herrar. Mästerskapet spelades i Kazakstan, vilket var första gången landet arrangerade VM. Medeo var huvudarena, medan B- & C-grupperna avgjordes på Almaty centralstadion. Det var rekord för antal deltagande nationer.

Litauen skulle ha varit med för första gången och Mongoliet skulle ha varit tillbaks efter ett års uppehåll, efter att man 2011 valde Asiatiska vinterspelen. Litauen drog sig dock ur turneringen innan den slutgiltiga bekräftelsen. Mongoliet drog sig ur ännu senare och slutade därmed automatiskt sist i B-gruppen. Estland var tillbaks efter två års uppehåll. 

Japan och Kirgizistan gjorde debut i VM, via den nya C-gruppen. För första gången spelades en C-grupp, där det blev dubbelmöten. Segraren i C-gruppen (Estland) blev klar för nästa VM:s B-grupp, medan Mongoliet (sist i B-gruppen) flyttades ner till C-gruppen. Vinnaren av B-gruppen (Vitryssland) flyttades upp till A-gruppen, och sista laget i A-gruppen (USA) flyttades ner till B-gruppen till VM 2013.

Kvalificerade nationer 
Asien
 
 
 

Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

TV-sändningar
I Sverige hade Viasat köpt rättigheterna till att sända alla matcher i A-gruppen under VM. Samtliga matcher kom att direktsändas i TV10. Om Sverige nådde finalen den 5 februari skulle denna direktsändas i TV3, vilket också blev fallet.

A-gruppen

Gruppspel

Tabell

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler
Matcherna spelades i 3×30 minuter på grund av kraftigt snöfall.

Bronsmatch

Final

B-gruppen

Gruppspel

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om andraplats

Match om fjärdeplats

C-gruppen

  – Truppen
  – Truppen
  – Truppen

Gruppspel

Tabell

Matcher

Placeringsmatch

Match om andraplats

Slutställning

Referenser

Externa länkar
Presentation på Worldbandy.com 

2012 i Kazakstan
Bandy i Kazakstan
Bandysäsongen 2011/2012
Sportevenemang i Kazakstan
2012
Almaty